K5 steht für:
 AMD K5, x86-Mikroprozessor von AMD
 Gasherbrum I, frühere Bezeichnung des Berges Hidden Peak
 VR-Baureihe K5, finnische Dampflokomotive
 nichtplanarer Graph gemäß dem Satz von Kuratowski
 K5 (Band), US-amerikanisches Dance-/Techno-Musikprojekt
 K5 oder Kriminalpolizei 5, Vorläuferorganisation, siehe Ministerium für Staatssicherheit#Vorläufer
 K5, Eisenbahngeschütz der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, siehe 28-cm-Kanone 5 (E)
 Silverstone Air Services (IATA-Code), kenianische Fluggesellschaft

K-5 steht für:
 Kalinin K-5, sowjetisches Verkehrsflugzeug aus den 1930er Jahren
 Kaliningrad K-5, russischer Luft-Luft-Lenkflugkörper
 Pentax K-5, DSLR-Modell von Pentax

Siehe auch:
 5K

K5